Addinall ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Addinall (1921–2005), englischer Fußballspieler
 Percy Addinall (1888–1932), englischer Fußballspieler
 Shaun Addinall (* 1969), südafrikanischer Bowls-Spieler